Paul-Étienne Côté, né en 1979 à Val-des-Sources (anciennement Asbestos), est un compositeur canadien.

Biographie 
Né à Asbestos (Québec) en 1979, Paul-Étienne Côté arrive à Montréal en 1999 afin d'étudier le violon jazz au Liberal Arts College de l’Université Concordia. Il partage la scène avec Patrick Watson avant de faire le saut dans la composition de musique à l’image pour le cinéma, la télévision et la publicité.

Il travaille d'abord avec Marathon, une entreprise française de séries d'animation. Il est l'auteur de la trame musicale de 208 épisodes d’animation de 30 minutes diffusés à travers le monde pour des films et séries télévisées jeunesse telles que Totally Spies! Le Film et Redakai: Les conquérants du Kairu.

Il remporte le prix  trois années consécutives (2011, 2012 et 2013) en plus du trophée , décernés par la SOCAN (Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique). Il co-signe la musique du remake américain de La Grande Séduction en 2013.

Paul-Étienne débute ensuite dans l’univers de la publicité, aux commandes de son agence musicale Circonflex. Il fonde son studio d’enregistrement et de composition à Montréal en 2009 et à Paris en 2017. Circonflex Toronto ouvre ses portes en 2022.

L'équipe Circonflex remporte un Clio Award à New York pour la musique de la campagne Penningtons en 2017 et un CRÉA pour la musique originale de la publicité «Chambre avec vues» de Tourisme Québec en 2018. Avec l'agence lg2, il remporte l'argent au Festival international de la créativité 2019 pour la musique de la campagne de l’organisme Gender Creative Kids Canada. En 2020, pour la musique de la campagne d’IGA Les Inséparables, il remporte l'argent au concours canadien Marketing Awards ainsi que le Grand Prix aux IDÉA.

Références 

Naissance en 1979
Naissance en Estrie
Compositeur canadien